Hoi polloi (altgriechisch  „die Vielen“) steht für:

 eine griechische Redewendung, siehe Liste griechischer Phrasen/Omikron #οἱ πολλοί
 einen Kurzfilm von 1935 mit The Three Stooges, eine Adaption von Pygmalion von George Bernard Shaw
 den Künstlernamen des Zeichners und Betreibers des Blogs Ahoi Polloi